Kehrhof ist der Name folgender Orte in Deutschland:

Kehrhof (Ehekirchen), ein Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
Kehrhof, ein Ort in der Gemeinde Kobern-Gondorf im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz